Серо Кахон има више значења:

 Серо Кахон (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Кахон (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику